

Cucina 
 Cilento – olio di oliva a denominazione di origine protetta
 Cilento – vino DOC della provincia di Salerno

Geografia 
 Cilento – area montuosa della Campania in provincia di Salerno

Persone 
 Adolfo Cilento (1874-1951) – avvocato e politico italiano
 Antonella Cilento (1970) – scrittrice italiana
 Diane Cilento (1933-2011) – attrice cinematografica e teatrale australiana
 Matteo Cilento (1829-1916) – pittore italiano
 Nicola Cilento (1914-1988) – storico e medievista italiano
 Vincenzo Cilento (1903-1980) – religioso e docente italiano
 Wayne Cilento (1949) – attore, ballerino e coreografo statunitense